Yenice éventuellement écrit Yenidje ou Yenidze et en azéri Yenicə est un nom signifiant « ville neuve » (du turc yeni, neuf / nouveau):

Yenice chef-lieu de district de la province de Çanakkale
 Yenice chef-lieu de district de la province de Karabük

Villages 
  village du district et de la  province de Muğla
  village du district d'Ağaçören dans la province d'Aksaray
  village du district de Nallıhan dans la province de Ankara
  village du district de Bozdoğan dans la province d'Aydın
  village du district d'Orta dans la province de Çankırı
  village du district de Yapraklı dans la province de Çankırı
  village du district de Banaz dans la province d'Uşak 
  village du district de Yomra dans la province de Trabzon

Autres 
 Le barrage de Yenice sur le fleuve Sakarya dans la province de Eskişehir
 Le fleuve de Yenice (Yenice Irmağı ou Filyos Çayı) qui arrose la ville de Yenice dans la province de Karabük

village du raion d'Ağdaş
  dans le raion de Ievlakh

Giannitsá ou Yannitsa (grec : Γιαννιτσά ; turc : Yenice ou Vardar Yenicesi) nome de Pella
 Geniséa (grec : Γενισέα ; turc : Yenice Karasu) dans le nome de Xánthi

Yenidze, une ancienne manufacture de tabac aujourd'hui immeuble de bureaux à Dresde